Dave Hill kan syfta på:

Personer 
 Dave Hill (golfspelare) (1937–2011, en amerikansk golfspelare
 Dave Hill (musiker) (1946–), en engelsk gitarrist
 Dave Hill (skådespelare) (1945–), en brittisk skådespelare